Алексей Сергеевич Петров (23 апреля 1994, Канаш, Чувашия) — российский биатлонист, призёр чемпионата России. Мастер спорта России.

Биография 
На российских соревнованиях выступает за Башкортостан, воспитанник СДЮСШОР РБ, первый тренер — Михайлова Евгения Юрьевна.

В 2016 году стал бронзовым призёром в спринте и гонке преследования на Всероссийской Универсиаде. Становился призёром этапов Кубка России в эстафете.

На чемпионате России 2016 года стал бронзовым призёром в эстафете.

Личная жизнь 
Женился в мае 2017 года на Регине Хизматуллиной.

Примечания 

Биатлонисты России